Hidatsa (volk), een indianenvolk in de Amerikaanse staat North Dakota
Hidatsa (taal), taal van de Hidatsa